Droga nadziei – książka Lecha Wałęsy
 Droga nadziei – film włoski w reżyserii Pietro Germiego
 Route de l’Espoir – droga w Mauretanii